Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года во II-м дивизионе проходил с 29 февраля по 6 марта 2016 года в Хаке (Испания) и со 2 по 8 апреля 2016 года в Бледе (Словения).

Итоги турнира 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2017 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B этого дивизиона.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2017 года, а команда, занявшая последнее место, вылетела в квалификационный турнир.

Группа A 
   Вышла в первый дивизион чемпионата мира 2017.
   Перешла в группу В второго дивизиона 2017 года.

Группа B 
   Вышла в группу А второго дивизиона 2017 года.
   Вылетела в квалификационный турнир второго дивизиона 2017 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — шесть из Европы, три из Азии, две из Океании и одна из Северной Америки. Сборная КНДР пришла из первого дивизиона, сборная Турции попала на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года

Главные судьи
  Дебби Хенгст
  Тижана Хаак
  Эйнсли Гарднер
  Дина Аллен

Линейные судьи
  Магдалена Черхитова
  Джессика Лундгрен
  Линнеа Саинио
  Ольга Штейнберг
  Габриэла Штастна
  Юка Тотиги
  Чжэннан Фу

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года

Главные судьи
  Зузана Римбалова
  Синтия Грейере
  Наташа Хёйзелинг
  Эцуко Вада

Линейные судьи
  Синем Ялчиндаг
  Ли Кюнгсун
  Бенте Оврен
  Татьяна Касасова
  Илксен Сермин Оздемир
  Тереза Стрейтова
  Юлия Чирнер

Группа А

Таблица 
 Три сборные — Великобритании, Южной Кореи и Польши завершили турнир 12 очками. Так как во встречах между собой эти команды одержали по победе и потерпели по поражению, была рассмотрена разница заброшенных и пропущенных шайб в тех матчах, но и здесь оказалось равенство. Так как все показатели были равны, то преимущество получила сборная забившая наибольшее количество шайб в очных играх. Ею стала сборная Польши.

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным:

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:
 Защитник:
 Нападающий:

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="text-align:center;"
|-
!width=190| Игроки
!width=60| Мин
!width=50| Бр
!width=50| ПШ
!width=60| КН
!width=60| %ОБ
!width=50| И"0"
|-
|align=left| ||  ||  ||  ||  || ' ||
|-
|align=left| ||  ||  ||  ||  || ' ||
|-
|align=left| ||  ||  ||  ||  || ' ||
|-
|align=left| ||  ||  ||  ||  || ' ||
|-
|align=left| ||  ||  ||  ||  || ''' ||
|}
Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: 

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа: Вратарь:
 Защитник:
 Нападающий:Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:'''

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Второй
Ж*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Международные спортивные соревнования в Бледе
Международные спортивные соревнования в Хаке
Чемпионаты мира в Испании
Чемпионаты мира в Словении